Чемпионат Бразилии по кёрлингу среди смешанных пар 2016 проводился с 22 по 26 ноября 2016 года в городе Ванкувер (Канада) на арене Vancouver Curling Club. Турнир проводился во 2-й раз.

Команда-победитель получала право до следующего чемпионата представлять Бразилию как её смешанная парная сборная на международной арене, в том числе на чемпионате мира 2017, который проводился в апреле 2017 в городе Летбридж (Канада).

В чемпионате принимали участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в истории розыгрышей чемпионата) команда Анна Сибуя / Марсиу Серкинью, победившая в финальной серии до двух побед команду Isis Oliveira / Filipe Nunes. Бронзовые медали завоевала команда Aline Lima / Marcelo Mello.

Формат турнира 
Сначала на групповом этапе все команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят команды, занявшие в группе места с 1-го по 3-е: команды, занявшие 2-е и 3-е места, играют в полуфинальной серии до двух побед (то есть максимум из трёх матчей, ; первым матчем серии считается их встреча на групповом этапе); победитель полуфинальной серии встречается в аналогичной финальной серии до двух побед (первым матчем серии считается их встреча на групповом этапе) с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Составы команд

Групповой этап 

  Проходят в напрямую в финал плей-офф
  Проходят в полуфинал плей-офф

Плей-офф 
{{4TeamBracket
| team-width = 230px

| RD1-seed3=2
| RD1-team3=

Итоговая классификация

Примечания 

Спорт в Бразилии в 2016 году
Чемпионаты Бразилии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Ванкувере
Ноябрь 2016 года